European Champions League 2000-2001 – edizione del torneo di pallavolo femminile
 European Champions League 2000-2001 – edizione del torneo di pallavolo maschile